Plenum (bouwkunde), ruimte boven een systeemplafond;
 Plenum (orgel), register van een pijporgel;
 voltallige vergadering, zie plenaire vergadering;
 het luiden van alle luidklokken van een kerkgebouw tijdens feestdagen, ook genoemd volgelui.